Студенческая деревня — студенческая инфраструктура ряда европейских университетов.

 Студенческая деревня (Минск) — студенческий комплекс в Минске.
 Студенческая деревня (Турку) — студенческий комплекс в Турку.